Indonesië
 Gucialit (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Gucialit (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java